Rolls-Royce Tay è il nome dato a due differenti motori aeronautici.
 RB.44 Tay – turbogetto degli anni'50
 RB.183 Tay – turbofan degli anni '80